Giovanni Antonio Emanueli (1816-1894), scultore italiano
 Luigi Emanueli (1883-1959) – ingegnere e inventore italiano

Pagine correlate 
Emanuelli